Појам  може да се односи на:

 Лирој Граман
 Граман (компанија), бивша америчка ваздухопловна компанија, сада део Нортроп Грамана
 Нортроп Граман (компанија), америчка ваздухопловна компанија